Исильку́ль — железнодорожная станция Омского региона Западно-Сибирской железной дороги, находящаяся в городе Исилькуле Омской области.

Описание 
Станция является пограничной между Россией и Казахстаном, а также между Западно-Сибирской и Южно-Уральской дорогами. Поезда дальнего следования делают здесь значительную стоянку (от 1 часа и более).

Пригородное сообщение по станции

Дальнее следование по станции 
По графику 2020 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Примечания 

Станции Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги
Стыковые междудорожные станции